Сноуборд был впервые включён в программу зимних Олимпийских игр в 1998 году на Олимпиаде в японском Нагано.

Программа соревнований 

Программа соревнований по сноуборду на Олимпийских играх несколько раз менялась. Неизменным оставалось присутствие на всех олимпиадах соревнований по хафпайпу. Параллельный гигантский слалом сменил соревнования по гигантскому слалому, которые были на Олимпиаде-1998. На зимней Олимпиаде в Турине в 2006 году был введён ещё один вид — бордеркросс (сноуборд-кросс), который был проведён и на Олимпиаде-2010 в Ванкувере. 4 июля 2011 года на заседании исполкома МОК в Дурбане (ЮАР) было принято решение о включении в программу Сочи 2014 слоупстайла и параллельного слалома. Все соревнования проводятся отдельно среди мужчин и женщин.

Медальный зачёт 

Наиболее успешно выступают представители США — из 40 разыгранных золотых медалей на их счету 14. Всего медали выигрывали представители 18 НОК.

Примечания